Injustice 2 () — компьютерная игра в жанре файтинг, основанная на вымышленной вселенной DC Comics. Игра разрабатывалась студией NetherRealm Studios и была издана Warner Bros. Interactive Entertaiment для PlayStation 4 и Xbox One. Стала доступна на вышеперечисленные платформы 16 мая 2017 года. Версия для Windows вышла 14 ноября 2017 года. Также перед выходом игры на PC в Steam прошёл открытый бета-тест онлайн составляющей.

Сюжет 
Вступление игры происходит на Криптоне в его последние дни: на планету напал Брейниак, пришелец-коллекционер с планеты Колу. Оцифровав крупнейшие города Криптона — Кандор и Арго-Сити — вместе с их жителями, Брейниак покидает Криптон, напоследок взорвав бета-бомбы, расколовшие кору планеты. Кара Зор-Эл, ставшая свидетельницей действий Брейниака, спешит домой, где её встречает мать. Она рассказывает дочери, что Криптон вот-вот взорвётся, но для самой Кары и её годовалого кузена Кал-Эла ещё есть шанс спастись — его родители открыли пригодную для жизни планету в отдалённой звёздной системе. Кара спасается с Криптона на шаттле, став невольной свидетельницей смерти матери от рук киборгов Брейниака. Когда её и Кал-Эла шаттлы оказываются в космосе, Криптон взрывается, из-за чего шаттл Кары отклоняется от курса, и она разминается со своим кузеном.

Прологовая часть посвящается событиям незадолго до основного сценария Gods Among Us. Бэтмен и Робин спешат в лечебницу Аркхем, где Супермен вместе со сторонниками будущего режима уже начал казнить «неисправимых преступников». На просьбу Бэтмена одуматься Супермен даже не усомнился в правильности своих действий, и между героями завязывается схватка. Бой прерывает Дэмиен, который на глазах у Бэтмена убивает Виктора Заса, чем демонстрирует свою солидарность с Суперменом. Воспользовавшись потрясением Бэтмена после предательства сына, Супермен уводит Дэмиана с собой…

Спустя пять лет после поражения Супермена, Бэтмен и его союзники пытаются поддерживать порядок на планете, запустив систему массового надзора «Братский Глаз». Однако, пока беглые сторонники Режима скрываются в подполье, о своём существовании заявляет Община — группа злодеев, возглавляемых Гориллой Гроддом независимо от Сопротивления и Режима. По совету Люциуса Фокса, Бэтмен начинает собирать свою собственную команду доверенных героев для борьбы с Общиной, которая готовится к неизвестному террористическому акту. Вместе со своей правой рукой — Харли Квинн — Бэтмен посылает Зеленую Стрелу (двойника Оливера Куинна из 3-го измерения) и Черную Канарейку в Горилла-Сити для захвата Гродда. Однако, операцию срывает Доктор Фэйт, который пытается предупредить героев о грядущей угрозе для планеты. После победы над Гроддом, Канарейку и Стрелу похищает Брейниак, оказавшийся истинным лидером Общины. Брейниак заявляет, что узнал о Земле как о «планете с последним криптонцем» после того, как объединённые силы Режима и Синестро разбили Корпус Зелёных Фонарей (события комикса). Ранее заполучив Кандор как образец Криптона, он заинтересовался и добавлением Земли в его коллекцию.

После провала операции, Женщина-кошка, оказавшаяся «кротом» Бэтмена в Общине, освобождает Харли и сбегает с ней из Горилла-Сити. Тем временем Брейниак, по сговору с Гроддом, начинает полномасштабное вторжение и осаду городов. Не в состоянии сидеть сложа руки, пока гибнут люди, Барри Аллен нарушает свою подписку об отстранении и в образе Флэша спешит в Метрополис отбивать атаку пришельцев, в чём ему активно мешают члены Общины. К схватке присоединяется и Хэл Джордан, вновь заслуживший титул Зеленого Фонаря. Уладив ранние разногласия, герои вместе предлагают свою помощь Бэтмену. Помня об их службе в Режиме, Бэтмен с неохотой принимает их предложение.

По плану Бэтмена, Хэл отправляется в Атлантиду, чтобы заручиться помощью Аквамена. Тот сначала отказывается сотрудничать, но после атаки Брейниака на Атлантиду быстро меняет решение. Между тем в Кандаке, Черный Адам и Чудо-Женщина решают воспользоваться вторжением Брейниака, чтобы освободить Супермена и вновь установить власть Режима. Вместе с Карой в образе Супергёрл, чью капсулу Адам нашёл в космосе между событиями игр, они штурмуют тюрьму для металюдей на острове Страйкер, но натыкаются на Синего Жука и Огненного Шторма, которых Бэтмен предусмотрительно оставил на острове для охраны тюрьмы. Несмотря на побег Дэмиана и Киборга, герои стойко продолжают держать оборону тюрьмы. Предполагая численный перевес противников, профессор Штейн и Джейсон готовятся уничтожить тюрьму атомным взрывом, но их вовремя останавливает Бэтмен, который, ко всеобщему удивлению, освобождает Супермена, вняв его совету по борьбе с Брейниаком.

Члены Сопротивления и Режима заключают друг с другом временное перемирие для сражения с Общиной и Брейниаком. По плану Бэтмена, необходимо для начала вырвать «Братский Глаз» из под контроля пришельца, за чем он и посылает Киборга, Женщину-Кошку и Харли Квинн. В это же время Чудо-Женщина и Супергёрл координируют эвакуацию гражданских в Метрополисе. Однако, Диана открыто бросает вызов плану Бэтмена, пытаясь убить Гепарду и Харли. Супергёрл останавливает её и направляется в Крепость Одиночества, чтобы потребовать от Супермена ответы, но лишь поражается ещё больше, узнав о тирании кузена.

Захватив несколько городов Земли в коллекцию, Брейниак готовится уничтожить планету. Альянс атакует корабль Брейниака, но их останавливают системы защиты корабля, контролируемые лично Брейниаком. Супермен, при попытке прорвать щиты корабля, попадает под удар главного калибра судна и, предположительно, погибает.

Бэтмен разрабатывает новый план — вывести корабль из строя с помощью магии. Для этого он направляет Чёрного Адама и Аквамена в Кандак, где через трезубец Посейдона герои должны направить на корабль энергию Скалы Вечности. Однако, героям препятствует Гродд, взявший под контроль Зелёную Стрелу, Чёрную Канарейку и Синего Жука. Манипулируя человеческими марионетками, горилла признаётся, что планирует предать Брейниака и использовать его технологии для установления своей единоличной власти, фактически бросив свою же Общину на произвол судьбы. Обезвредив загипнотизированных героев, Аквамен и Адам побеждают Гродда, после чего казнят.

Выполнив свою часть плана, герои наносят из Кандака магический удар по кораблю Брейниака, отключая его щиты. На борт проникают Бэтмен и Супергёрл, но их встречает лично Брейниак со своей армией роботов. Кару берут в плен, а Бэтмена от казни в последний момент спасает вырвавшийся из заточения Супермен. Вместе они одолевают других героев, загипнотизированных Гроддом перед смертью, и вступают в очередную схватку с Доктором Фейтом. Уничтожив шлем Набу, Супермен освобождает от его влияния носителя шлема — Кента Нельсона. Тот в свою очередь благодарит героев и пытается предупредить, что Брейниак, сам того не подозревая, является живым орудием «Повелителей Порядка» — высших космических сущностей, следящих за равновесием сил во вселенной. Своим конфликтом Супермен и Бэтмен уже нарушили баланс сил, и Повелители обязательно найдут способ его восстановить с уничтожением самих Супермена и Бэтмена, даже если Брейниак не справится. Предупредить об иных возможных угрозах для Земли Кенту помешал сам Брейниак, убивший героя на глазах у других. Отбившись от пришельца, Супермен берёт контроль над кораблём и пытается восстановить захваченные города, пока Брейниака отвлекает Бэтмен. Супермену всё же удаётся вернуть часть городов на свои места, хотя Метрополис и Кост-Сити были стёрты в электронном виде вместе со всеми жителями.

Остальные герои проникают на борт, но между Суперменом и Бэтменом вновь назревает конфликт: Бэтмен пытается сохранить Брейниаку жизнь, чтобы тот освободил из своей коллекции всех пленников, в то время как Супермен хочет убить пришельца, чтобы навсегда обезопасить Землю от угрозы в его лице.

Концовки 
Заключительная глава имеет два финала — в зависимости от стороны, которую игрок выберет.
 Победа Сопротивления: Бэтмен побеждает Супермена и, лишив его сил с помощью золотого криптонита, изгоняет в Фантомную Зону. Решив воспользоваться советом Люциуса, он решает реорганизовать Лигу Справедливости — и первым делом предлагает Каре членство в ней.
 Победа Режима: Супермен побеждает Бэтмена. Убив Брейниака, он подключается к связи с судном и восстанавливает Режим используя силы миллиардов криптонианских, даксамитских и чарнских граждан. Заключенной в тюрьме Супергёрл Кал-Эл предлагает выбор: присоединиться к Режиму добровольно, либо по примеру Бэтмена — через принудительную промывку мозгов.

Персонажи

Основные 
Новые персонажи выделены жирным

 Аквамен
 Атом (DLC 3)
 Атроцитус
 Болотная тварь
 Брейниак
 Бэтмен
 Бэйн
 Гепарда
 Горилла Гродд
 Дарксайд
 Джокер
 Доктор Фэйт
 Дэдшот
 Женщина-кошка
 Зелёный Фонарь (Хэл Джордан)
 Зелёная Стрела
 Капитан Холод
 Киборг
 Красный колпак (DLC 1)
 Огненный Шторм
 Пугало
 Райдэн  (DLC 2)
 Робин (Дэмиен Уэйн)
 Саб-Зиро (DLC 1)
 Старфаер (DLC 1)
 Супермен
 Супергёрл
 Синий Жук
 Флэш (Барри Аллен)
 Харли Квинн
 Хеллбой (DLC 2)
 Чаровница (DLC 3)
 Черепашки-ниндзя (DLC 3)
 Леонардо
 Донателло
 Микеланджело
 Рафаэль
 Чёрная Канарейка
 Чёрная Манта (DLC 2)
 Чёрный Адам
 Чудо-женщина
 Ядовитый Плющ

Дополнительные 
Кроме того, несколько персонажей могут воспроизводиться через «премьер-скины», которые преобразуют существующего героя в других персонажей DC Comics с уникальными голосами и диалогами.

 Белая Канарейка (Чёрная Канарейка)
 Бизарро (Супермен)
 Брюс Уэйн (Бэтмен)
 Виксен (Гепарда)
 Грид (Киборг)
 Джей Гаррик (Флэш)
 Джон Стюарт (Зелёный Фонарь)
 Мистер Фриз (Капитан Холод)
 Пауэр Гёрл (Супергёрл)
 Профессор Зум (Флэш)
 Серебряная Банши (Чёрная канарейка) 
 Чёрная Молния (Райдэн)

Разработка 
На мероприятии Comic-Con 2016 глава разработки Эд Бун не исключил версию игры для ПК под управлением Windows.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Игры по DC Comics
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Файтинги
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 4
Компьютерные игры-антиутопии
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры о Лиге Справедливости
Mortal Kombat
Супергёрл
Болотная тварь вне комиксов‎
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя
Хеллбой
Компьютерные игры с участием Джокера
Компьютерные игры, разработанные NetherRealm Studios
Компьютерные игры, изданные Warner Bros. Interactive Entertainment